Zweedorf steht für:
 Zweedorf (Bastorf), Ortsteil von Bastorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Zweedorf (Schwanheide), Ortsteil von Schwanheide, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Zweidorf
 Zwiedorf